Fabarius ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Albert Fabarius (1859–1927), deutscher evangelischer Geistlicher und Pädagoge
 Friedrich Wilhelm Fabarius (1815–1900), deutscher Marinemaler
 Hans-Werner Fabarius (1929–2018), deutscher Heimatforscher
 Johann David Fabarius (1686–1743), deutscher Jurist
 Karl Friedrich Siegfried Fabarius (1853–1915), königlich preußischer Generalmajor